Rytijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Rytijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (9,16 ha)
Pikku Rytijärvi, sjö i Pajala kommun, 
Rytijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (8,24 ha)
Iso Rytijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun, 
Rytijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741873-170891), sjö i Gällivare kommun, 
Rytijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744711-173570), sjö i Gällivare kommun, 
Rytijärvi (Gällivare socken, Lappland, 745927-171536), sjö i Gällivare kommun, 
Rytijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751359-176987), sjö i Kiruna kommun,  (8,56 ha)
Rytijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751716-174335), sjö i Kiruna kommun,  (12,5 ha)
Rytijärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,14 ha)

Finland
Rytijärvi och Rytilampi,  (28,5 ha)
Rytijärvi (sjö i Lappland, lat 66,42, long 28,23),  (89,1 ha)
Rytijärvi (sjö i Lappland, lat 65,93, long 27,28),  (88,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn